Sext kan avse:

 Sext (middagsbön) – en bönestund vid "sjätte timmen" (kl. 12.00)
 Sext (musik) – ett musikaliskt intervall på fem diatoniska steg, samt beteckning för den sjätte tonen i en diatonisk skala